Мужская сборная Испании по гандболу — национальная команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Королевской испанской федерацией гандбола. Один из лидеров мирового гандбола с середины 1990-х годов. Основные достижения — два золота чемпионатов мира (2005 и 2013) и две победы на чемпионатах Европы (2018 и 2020). На Олимпийских играх в активе испанцев четыре бронзовые медали (1996, 2000, 2008 и 2020).

Рекордсмен сборной по сыгранным матчам — Рауль Энтрерриос (294), выступавший за команду на протяжении 20 лет (2002—2021).

Спонсором сборной Испании является компания Rasán, предоставляющая ей гандбольную форму.

Достижения 
 Чемпионы   2-е место   3-е место   4-е место

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Рекордсмены сборной

По количеству матчей

По количеству голов

См. также 
 Женская сборная Испании по гандболу

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ИГФ

Испания
Гандбол в Испании
Гандбол